De westelijke kraagparadijsvogel (Lophorina niedda) is een soort uit de familie paradijsvogels (Paradisaeidae). Het is een endemische vogelsoort uit Nieuw-Guinea. De soort is op grond van in 2017 gepubliceerd DNA-onderzoek afgesplitst van de grote kraagparadijsvogel (L. superba). De vogel werd in 1930 door Ernst Mayr als ondersoort beschreven.

Verspreiding en leefgebied 
De kraagparadijsvogel komt voor in het bergland van West-Papoea (Indonesië)

Er zijn twee ondersoorten: 
 L. n. niedda in de berggebieden van de "nek" van Vogelkop (Wandammen).
 L. n. inopinata in het berggebied van Vogelkop
Het taxon wordt door BirdLife International (nog) niet als soort erkend en staat daarom niet apart op de Rode lijst van de IUCN.

Paradijsvogels
IUCN-status niet geëvalueerd
Endemisch dier uit Nieuw-Guinea